Kurentovanje 1967, ki je bilo načrtovano 5. februarja na pustno nedeljo in organizirano s strani folklornega društva Ptuj, je bilo zaradi močnega dežja v obeh delih v celoti odpovedano.

Predviden spored

Dopoldanski sprevod folklornih skupin na stadionu 
Ob 9. uri –  na pustno nedeljo je bil na mestnem štadionu Ptuj predviden dopoldanski prikaz etnografskih mask, a je dogajanje zaradi dežja odpadlo.

1. Pokači in koranti (pozdravni nastop)
2. Folklorna plesna skupina (Beltinci)
3. Cerkljaski laufarji (Cerkno)
4. Borovo gostüvanje (Prekmurje)
5. Orači (Lancova vas)
6. Ploharji (Cirkovci)
7. Plesači (Pobrežje, Videm)
8. Kopanja (Markovci)
9. Orači (Markovci)
10. Rusa in drugi pustni liki
11. Pustni pogrebci (Hajdina)
12. Kurenti

Popoldanski karnevalski sprevod po mestu 
Ob 14. uri – prav tako je bil zaradi dopoldanskega dežja, odpovedan popoldanski karnevalski obhod, čeprav se je vreme že zjasnilo. Bližnje skupine so tako poslali domov, tiste nekaj od daleč pa pozvali da v lastni režiji naredijo krajši obhod po mestu. Ljudje od blizu in daleč ki so plačali vstopnico, tudi nekaj avtobusov iz Avstrije, so globoki razočarani in ogorčeni odšli domov, češ da se je organizator prenaglil in bi lahko izpeljal vsaj popoldanski karnevalski del.

Predvidena trasa karnevalske povorke 
Mladika – Čučkova – železniški prehod – Osojnikova – Ciril Metodov drevored – Potrčeva – Srbski trg – Slomškova – Slovenski trg – Murkova – Mestni trg – Kremljeva – Dravska – Ribič (restavracija) – Muršičeva – Cafova – Prešernova – Slovenski trg – Murkova – Mestni trg (mestna hiša) – Lackova – Trstenjakova – Srbski trg – Miklošičeva – Mestni trg (mestna hiša) – Krempljeva – Minoritski trg – Dravska – Mladika

Sklici in opombe 

Kurentovanje
1967 v Sloveniji